Клеванський парк — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення в Україні. 
 Клеванський район — колишнє адміністративне утворення у складі Рівненської області Української РСР. 
 Клеванський замок  — залишки оборонної споруди зі збереженими віадуком, двома кам'яними вежами «Пунтоне» та корпусами колишнього духовного училища.
 Клеванська селищна рада — орган місцевого самоврядування в Рівненському районі Рівненської області.
 Клеванський Антон Архипович (30 січня 1914 — 26 червня 1976, місто Кам'янець-Подільський Хмельницької області) — український радянський діяч.
 Клеванський - українське прізвище від Клеван.

Див. також
 Ікона Матері Божої Клеванської (Ікона Матері Божої Допомоги Вірних) — чудотворна ікона (пол. Obraz Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych).